В США насчитывается 4 округа с названием Додж ():
 '''Додж''' — административно-территориальный округ в штате Висконсин
 '''Додж''' — административно-территориальный округ в штате Джорджия
 '''Додж''' — административно-территориальный округ в штате Миннесота
 '''Додж''' — административно-территориальный округ в штате Небраска